Батышев — русская фамилия; имеет женскую форму Батышева.

 Известные носители 
 Батышев, Александр Иванович (род. 1933) — советский и российский учёный-металлург.
 Батышев, Сергей Яковлевич (1915—2000) — советский и российский военный и научный деятель, Герой Советского Союза, депутат ВС СССР.

 Батышева, Татьяна Тимофеевна (род. 1960) — российский медик, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по детской реабилитации.